

Toponymes 
 Bryher, île de l'archipel des Sorlingues, au sud-ouest de l'Angleterre.

Anthroponymes 
 Bryher, nom de plume de la femme de lettres britannique Annie Winifred Ellerman (1894-1983).

Autres 
 Bryher, chalutier construit par Brooke Marine.